Villa San Carlo – villa di Costabissara
 Villa San Carlo – frazione di Valgreghentino
 Villa San Carlo Borromeo – edificio storico di Senago, vicino a Milano
 Villa San Carlos – società calcistica argentina